Jan Lundell (född 26 november 1973 i Helsingfors) är en finlandssvensk före detta ishockeymålvakt som sist spelade i FM-ligalag-laget HIFK. Han har spelat i sex olika FM-ligalag samt litet utomlands. Lundell är gift och har två barn.

Statistik

Referenser 

Finländska ishockeymålvakter
Män
Födda 1973
Levande personer
Målvakter i Ässät
Spelare i HPK
Spelare i HIFK Hockey
Målvakter i Frölunda HC
Idrottare från Helsingfors
Spelare i Augsburger Panther
Målvakter i HC TPS
Finlandssvenska ishockeyspelare
Spelare i Pelicans
Målvakter i Lukko